Mapping est un mot anglais possédant de nombreuses significations. En particulier, il peut désigner :
 le data mapping, la mise en cohérence entre deux types d'informations distincts ;
 le level design, la conception de niveau de jeu vidéo ;
 dans le cadre du marketing, le mapping (aussi appelé carte perceptuelle ou perceptual mapping), est une technique qui permet de positionner une entreprise ou un produit face à ses concurrents. Pour cela, on utilise deux axes qui caractérisent le champ de concurrence (prix, qualité, moderne/classique, etc.) et on place chaque entreprise sous forme d'aires ;
 le mapping vidéo est une animation visuelle projetée sur des structures en relief ;
 le Gene mapping, ou cartographique génétique est la construction d’une carte soit localisée autour d’un gène, soit à base large portant sur le génome entier.

Remarque : la page d'homonymie anglaise donne plus d'informations.